Papa Paolo II
 Paolo Barbo (teologo)
 Paolo Barbo (1423-1509), patrizio veneziano

Note